Sheth ist der Familienname folgender Personen:

 Jagdish Sheth (* 1938), Charles H. Kellstadt Professor of Marketing an der Goizueta Business School der Emory University
 Sheetal Sheth (* 1976), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Modell von Howard und Sheth
 Schet
 Schett
 Shed
 Shedd